Slovo myš může mít několik významů:

v technice
 počítačová myš

v zoologii
 myš – některý z hlodavců, kterým přísluší v české taxonomii jméno myš
 Acomys
 Arvicanthis
 Canariomys
 Haeromys
 Hapalomys
 Heimyscus
 Hydromys
 Kadarsanomys
 Lorentzimys
 Mayermys
 Microhydromys
 Muriculus
 Mus
 Neohydromys
 Oenomys
 Notomys
 Pogonomelomys
 Pogonomys
 Pseudohydromys
 Rhabdomys
 Rhynchomys
 Spelaeomys
 Vandeleuria
 Vernaya
 Zelotomys

jiné významy
 Kancelářská myš – slangové sousloví označuje nevýrazného či nevýznamného pracovníka, například v administrativě